Дарбо:
 Дарбо, Дембо (род. 1998) — гамбийский футболист.
 Дарбо, Пэтрика (род. 1948) — американская актриса. 
 Дарбо, Эбрима (род. 2001) — гамбийский футболист